Vinni kan syfta på följande platser:

Estland 

 Vinni, Estland, Lääne-Viru län,

Finland 

 Vinni (ö), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar